Kucharczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kucharczyk (1937–2020), polnischer Turner
 Jürgen Kucharczyk (* 1957), deutscher Politiker (SPD)
 Karolina Kucharczyk (* 1991), polnische Paralympionikin
 Michał Kucharczyk (* 1991), polnischer Fußballspieler
 Richard Kucharczyk (1908–1985), deutscher Kommunist